Le elezioni parlamentari in Indonesia del 2019 si sono tenute il 17 aprile per il rinnovo dell'Assemblea deliberativa del popolo (Camera dei rappresentanti del popolo, eletta su base nazionale, e Camera dei rappresentanti delle regioni, eletta su base regionale).

Risultati

Risultati per circoscrizione

Collegamenti esterni

2019
Indonesia